John Sheets ist der Name folgender Personen:

* John Sheets (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor 
 John M. Sheets (1854–1940), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Richard Sheets (1922–2003), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof von Fort Wayne-South Bend